Сигарета — маленька тонка сигара, цигарка без мундштука.
Електронна сигарета — електронний пристрій для імітації тютюнопаління.